Iwankiw (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Norden der ukrainischen Oblast Kiew mit 10.500 Einwohnern (2018) und Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons.

Die 1589 gegründete Ortschaft besitzt den Status einer Siedlung städtischen Typs seit 1940.
Iwankiw liegt am linken Ufer des Teteriw (), ein 365 km langer, rechter Nebenfluss des Dnepr. Die Hauptstadt Kiew liegt etwa 80 km südöstlich der Ortschaft und die Sperrzone von Tschernobyl liegt in 25 km Entfernung.
Zur Siedlungsratsgemeinde von Iwankiw gehören noch die Dörfer Bolotnja, Saprudka () und Fedoriwka ().
Infolge des Russischen Überfalles auf die Ukraine wurde Iwankiw von Ende Februar 2022 bis Anfang April 2022 zeitweilig von Russischen Streitkräften besetzt. Dabei wurde das Iwankiw-Museum für Geschichte und Heimatgeschichte zerstört.

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)
 Informationen zum Ort (ukrainisch)
 Eintrag zum Ort im Geographischen Verzeichnis des Königreichs Polen und anderer slawischer Länder

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Rajon Iwankiw
Ort am Teteriw
Gegründet 1589